Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 Socjalistyczna Partia Rzeszy – (niem. Sozialistische Reichspartei, SRP)
 Secure Remote Password
 Server Routing Protocol – protokół komunikacyjny
 Spatial Reuse Protocol – protokół sieciowy
 System Rejestrów Państwowych
 cząstka rozpoznająca sygnał ang. signal recognition particle – rybonukleoproteina

Przypisy